Santo Domingo (: Heiliger Dominikus) steht für

verschiedene Heilige der römisch-katholischen Kirche:

davon abgeleitet steht Santo Domingo auch für:

Santo Domingo ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hispaniola, Insel in der Karibik (ehemaliger Name, auch verkürzt als San Domingo)
 Santo Domingo (Provinz), Provinz in der Dominikanischen Republik
 Santo Domingo de los Tsáchilas, eine Provinz von Ecuador
 Santo Domingo de Guzmán, auch San Domingo, Hauptstadt und Nationalbezirk der Dominikanischen Republik
 Santo Domingo de los Colorados, Stadt und Kanton in Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador
 Santo Domingo (Bugaba), Stadt und Corregimiento in der Provincia Chiriquí, Panama
 Santo Domingo (Las Tablas), Stadt und Corregimiento in der Provincia de Los Santos, Panama
 Santo Domingo de Guzmán (El Salvador), Gemeinde im salvadorianischen Departement Sonsonate
 Santo Domingo de Heredia, Stadt, Vorort von San José, und Kanton in der Provinz Heredia, Costa Rica
 Santo Domingo (Chile), Stadt und Bezirk in der Provinz Valparaíso, Chile
 Santo Domingo (San Vicente), Stadtgemeinde in der Provinz San Vicente, El Salvador
 Santo Domingo (Albay), ehem. Lib-og, Stadtgemeinde in der Provinz Albay, Philippinen
 Santo Domingo (Ilocos Sur), Stadtgemeinde in der Provinz Ilocos Sur, Philippinen
 Santo Domingo (Nueva Ecija), Stadtgemeinde in der Provinz Nueva Ecija, Philippinen
 Santo Domingo de Garafía, Ort in der Gemeinde Garafía, Spanien
 Santo Domingo de la Calzada, Stadt in der Autonomen Gemeinschaft La Rioja, Spanien
 Santo Domingo (Kolumbien), Gemeinde im Departamento Antioquia, Kolumbien
 Santo Domingo (Kuba), Gemeinde in der Provinz Villa Clara, Kuba
 Santo Domingo (Baja California Sur), Ort im Bundesstaat Baja California Sur, Mexiko
 Santo Domingo (Campeche), Ort im Bundesstaat Campeche, Mexiko
 Santo Domingo (Ocosingo), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Santo Domingo (Siltepec), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Santo Domingo (Unión Juárez), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Santo Domingo (Guanajuato), Ort im Bundesstaat Guanajuato, Mexiko
 Santo Domingo (Atoyac de Álvarez), Ort im Bundesstaat Guerrero, Mexiko
 Santo Domingo (Coyuca de Catalán), Ort im Bundesstaat Guerrero, Mexiko
 Santo Domingo (Guadalcázar), Ort im Bundesstaat San Luis Potosí, Mexiko
 Santo Domingo (Santo Domingo), Ort im Bundesstaat San Luis Potosí, Mexiko
 Santo Domingo (Villa Juárez), Ort im Bundesstaat San Luis Potosí, Mexiko
 Santo Domingo (Zaragoza), Ort im Bundesstaat San Luis Potosí, Mexiko
 Santo Domingo (Yucatán), Ort im Bundesstaat Yucatán, Mexiko
 Santo Domingo (Nicaragua), Gemeinde im Departamento Chontales, Nicaragua
 Santo Domingo (Buenos Aires), Ort im Partido Maipú, Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Santo Domingo (Neuquén), Ort im Departamento Zapala, Provinz Neuquén, Argentinien
 Santo Domingo (La Rioja), Ort im Departamento Famatina, Provinz La Rioja, Argentinien
 Santo Domingo (Santa Fe), Ort im Departamento Las Colonias, Provinz Santa Fe, Argentinien
 Santo Domingo (Santiago del Estero), Ort im Departamento Pellegrini, Provinz Santiago del Estero, Argentinien
 Santo Domingo (Mérida), Ort im Bundesstaat Mérida, Venezuela
 Santo Domingo (Venezuela), Ort im Bundesstaat Táchira, Venezuela
 Santo Domingo Pueblo, eine Ortschaft im US-Bundesstaat New Mexico

Bauwerke:
 San Domingo (Gambia), auch Santo Domingo, portugiesische Niederlassung am Gambia-Fluss, beim heutigen Albreda, Gambia
 San Domingo (Taiwan), auch Santo Domingo, ein ehemaliges spanisches Fort im Landkreis Taipeh, Taiwan, heute Tamsui/Danshui
 Estadio Municipal de Santo Domingo, Fußballstadion in Alcorcón, Spanien

Santo Domingo steht außerdem für:
  einen indigenen Stamm und ein Pueblo im Bundesstaat New Mexico, Vereinigte Staaten, siehe: Santo Domingo (Volk)

Personen:
 Julio Mario Santo Domingo (1923–2011), kolumbianischer Unternehmer

Siehe auch:

 Sankt Dominikus – auch zu anderen Sprachvarianten
 São Domingos (port.), zahlreiche Orte
 Domingo – zum Namen